Юркинский сельсовет

 Юркинский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1929—1954)
 Юркинский сельсовет — в Талдомском районе Московской области (1992—1994)